Ларо́ш-пре-Фейт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південь від Парижа, 100 км на схід від Ліможа, 80 км на північний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ларош-пре-Фейт на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ларош-пре-Фейт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез